Regina Pacis (lat. u. a.) steht für:

 Regina Pacis (Monza), Stadtviertel von Monza, Italien
 Bischöfliches Studienheim Regina Pacis, Bildungseinrichtung in Leutkirch im Allgäu
 Regina Pacis (Gemeinschaft), eine von 1986 bis 2021 bestehende katholische Bewegung
 Gedächtniskapelle „Regina Pacis“ des KZ-Friedhof Dachau-Leitenberg

Siehe auch:
 Maria Königin des Friedens – dort auch zu anderen Sprachen